Garegino II Restúnio foi um nobre armênio do , ativo no reinado do rei Varasdates . Era filho de Tatzates, o único membro sobrevivente de sua família.

Vida 

Casou-se com Amazaspui, irmã de  e  e Baanes, o Apóstata. Quando tropas do Império Sassânida do xá   invadem a Armênia no reinado de Varasdates , Garegino foge e deixa sua esposa para trás, que é capturada e morta por não abjurar sua fé.

Participou na luta de Manuel Mamicônio contra Varasdates em 378. No confronto final, foi encontrado entre os nacarares caídos, mas estava nem morto nem ferido. Nesse dia, segundo Fausto, o Bizantino, seu parente  passa perto e Garegino diz: "Senhor Amazaspes, cuide de mim. Comando que um corcel seja trazido para que eu monte." Amazaspes pergunta quem era e ele responde. Amazaspes então ordenou que os portadores de escudos próximos se abaixassem e o protegessem. Certo Danunes, gumapetes dos soldados portadores de escudo, ao vê-los protegendo-o perguntou-lhes quem era e responderam. Ele se enfurece, desmonta, pega sua espada e corta Garegino em pedaços.

Bibliografia 

 

 

Armênios do século IV
Família Restúnio